Мишинци могу бити:

 Мишинци (Дервента), насеље у општини Дервента, Република Српска, БиХ
 Мишинци (Жакање), насеље у општини Жакање, Република Хрватска